Mulberry Plantation ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mulberry Plantation (Berkeley County), South Carolina, ID-Nr. 66000697
 Mulberry Plantation (Kershaw County) in Camden, South Carolina, ID-Nr. 80003673
 Mulberry Grove Plantation in Savannah, Georgia, ID-Nr. 75000575